Cycloderma, een geslacht van schildpadden, de Westafrikaanse klepschildpadden, dat behoort tot de weekschildpadden
Cycloderma (schimmelgeslacht), een geslacht van schimmels uit de orde Agaricales